Plaats in Indonesië
 Rowo (Kandangan), een plaats in het bestuurlijke gebied Temanggung in de provincie Midden-Java
 Rowo (Mirit), een plaats in het bestuurlijke gebied Kebumen in de provincie Midden-Java